Mein bester Feind steht für:

 Mein bester Feind (Film),  österreichisch-luxemburgischer Spielfilm von Wolfgang Murnberger aus dem Jahr 2011
 Mein bester Feind (Fernsehshow), deutsche Fernsehshow mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf